Мари́я-Тере́зия:

Женское имя 
 Мария Терезия Испанская (1638—1683) — супруга короля Франции Людовика XIV.
 Мария Терезия (1717—1780) — австрийская эрцгерцогиня, королева Венгрии и Богемии, императрица-консорт Священной Римской империи.
 Мария Терезия Австрийская (1767—1827) — австрийская эрцгерцогиня из династии Габсбургов, королева-консорт Саксонии.
 Мария Терезия Габсбург-Эсте (1849—1919) — австрийская эрцгерцогиня дома Габсбург-Эсте, принцесса герцогства Модена, королева Баварии.

Другое 
 22-я добровольческая кавалерийская дивизия СС «Мария Терезия»
 «Кайзерин унд кёниген Мария-Терезия» — броненосный крейсер австро-венгерского флота.

См. также 
 Мария-Тереза (риф) — несуществующий риф в Тихом океане, известный по романам Жюля Верна.